Klenk ist der Familienname folgender Personen: 

 Adolf Klenk (* 1955), deutscher Chemiker und Werbefigur
 Dominik Klenk (* 1968), deutscher Dialogphilosoph, Journalist und Verlagsleiter des Fontis-Verlags

 Florian Klenk (* 1973), österreichischer Journalist

 Martina Klenk (* 1961), deutsche Hebamme
 Michael Klenk (* 1951), deutscher Maler
 Roland Klenk (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Tanja Klenk (* 1974), deutsche Politikwissenschaftlerin
 Udo Klenk (* 1952), deutscher Handballspieler
 Ursula Klenk (* 1943), deutsche Linguistin
 Volker Klenk (* 1938), deutscher Politiker (FDP)
 Werner Klenk (* 1942), deutscher Bildhauer und Glaskünstler
 Wilfried Klenk (* 1959), deutscher Politiker (CDU)

Siehe auch:
 Klenck
 Clenck
 Glenck